Eduard I d'Anglaterra (1239 – 1307), rei d'Anglaterra
 Eduard I de Bar
 Eduard I d'Escòcia
 Eduard I de Portugal (1391 - 1438), rei de Portugal (1433-1438)
 Eduard I de Savoia